

Cinema 
 Birdman – film del 2014 diretto da Alejandro González Iñárritu

Letteratura 
 Birdman – romanzo di Mo Hayder del 1999

Musica 
 Birdman – rapper e produttore discografico statunitense
 Birdman – album di Birdman (con il nome Baby) del 2002
 Birdman – singolo dei Ride del 1994
 Birdman Records – etichetta discografica indipendente

Televisione 
 Birdman – serie televisiva animata (1967-1987)